Europamästerskap i fotboll kan syfta på:

Damfotboll
Europamästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer.
U19-Europamästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer under 19 år.
U17-Europamästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer under 17 år.

Herrfotboll
Europamästerskapet i fotboll för herrar - spelas av herrar.
U21-Europamästerskapet i fotboll för herrar - spelas av herrar under 21 år.
U19-Europamästerskapet i fotboll för herrar - spelas av herrar under 19 år.
U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar- spelas av herrar under 17 år.